Alexandria se poate referi la:

 Alexandria, istoria fabuloasă a lui Alexandru Macedon

 Localități
 Alexandria, oraș din Egipt
 Alexandria, oraș din județul Teleorman, România
 Alexandria, suburbie a orașului Sydney, Australia
 Alexandria, oraș din statul Virginia, Statele Unite ale Americii

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)

Toponime românești